Nordin, Nordine, Nourdin, Noureddine, Nourredine ou Nureddin (en , le « د » étant surmonté de la «   ّ » (shadda), la transcription littérale devrait donc comporter un seul « r » et deux « d ») est un prénom arabe masculin.

Il peut faire référence à :
Nur ad-Din, émir d’Alep, en Syrie en 1146, figure de la contre-croisade au 
Nureddin Zarrinkelk (1936-), réalisateur, dessinateur de bande dessinée et illustrateur  iranien

Politicien 
Noureddine al-Atassi, président de la Syrie de  à 
Noredin Hassen, un des 112 membres du Conseil de la fédération éthiopien
Noureddine Rifaï, militaire et homme politique libanais
Noureddine Yazid Zerhouni, homme politique algérien, actuellement ministre d'État et ministre de l'intérieur et des collectivités locales

Footballeur 
Nourdin Boukhari, footballeur marocain
Noureddine Daham, footballeur algérien, attaquant de l'USM Alger
Noureddine Kacemi, footballeur marocain, arrière gauche des FAR de Rabat
Noureddine Kourichi, ancien footballeur franco-algérien
Noureddine Naybet, ancien footballeur marocain

Autre sportif 
Noureddine Hfaiedh, joueur tunisien  de volley-ball au poste de réceptionneur-attaquant
Noureddine Morceli, athlète algérien
Noureddine Smaïl, athlète français

Scientifiques 

 Noureddine Melikechi, né en 1958 à Thénia, dans l'actuelle wilaya de Boumerdès, en Algérie, est un physicien atomique travaillant pour l'agence spatiale américaine NASA

Prénom arabe
Prénom masculin